Sinai Beach é uma banda de Metalcore Cristão formada em Riverside, Califórnia no ano 2000 pelo vocalista CJ Alderson.

Sinai Beach tem influências de bandas como Zao, Norma Jean, Haste the Day e Still Remains.

Membros 
 CJ Alderson  (Vocal)
 Logan Lambert  (Guitarra)
 Sean Durham (Guitarra)
 Jeff Santo (Baixo)
 Mike Dunlap (Bateria)

Discografia

Álbuns de estúdio
 When Breath Escapes - (2003)
 Immersed - (2005)
 When Breath Escapes (reissue) - (2006)

EP e Singles 
 Wolves in Sheeps Clothing (EP) - Strike First Records - (2006)

Ligações externas 
 Official Myspace (Inglês)
 Sinai Beach pela Victory Records (Inglês)

Bandas de metalcore
Bandas de metal cristão
Bandas da Califórnia